Le  peut faire référence à la  d'une grande ville.
 Le  de Budapest
 Le  de Marseille
 Le  de Paris (arrondissement de Vaugirard)
 Le  de Vienne (Rudolfsheim-Fünfhaus)